Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1942 () проводился в городе Квебек (провинция Квебек) cо 2 по 5 марта 1942 года. Турнир проводился в 16-й раз. В провинции Квебек и городе Квебек чемпионат проводился впервые.

После этого чемпионата из-за Второй мировой войны была сделана пауза в розыгрышах и чемпионаты в 1943—1945 годах не проводились, следующий чемпионат состоялся только в  году.
 
В турнире приняло участие 10 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (10-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Манитоба (для команды, которую возглавлял скип Ken Watson, это была 2-я победа). Серебряные медали разделили команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (скип Donald A. Campbell), и команда, представлявшая провинцию Онтарио (скип Gordon M. Campbell).

Поскольку после группового этапа две команды, разделявшие 2-е и 3-е места, имели 7 побед и 2 поражения, между ними должен был быть сыгран дополнительный матч (тай-брейк) — но оказалось, что зал Quebec Arena, где проходил чемпионат, срочно нужен хоккейной команде Quebec Aces, хозяйке арены, для проведения важного хоккейного матча, и поэтому по взаимному соглашению команды Британской Колумбии и Онтарио так и остались по итоговому результату делящими 2-е место. Это заодно предотвратило уже намечавшийся конфликт между скипами этих команд — братьями Gordon M. Campbell (скип команды Онтарио) и Donald A. Campbell (скипом команды Британской Колумбии).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команда-чемпион
  команды, разделившие 2-е и 3-е места

Итоговая классификация

Примечания 

1942
Спортивные соревнования в городе Квебек
Спорт в Канаде в 1942 году
Март 1942 года